Lechler ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Lechler (* 1991), deutsch-russischer Fußballspieler
 Benedikt Lechler (1594–1659), deutscher Komponist, Lautenist, Musikdirektor und Musikpädagoge 
 Christian Friedrich Lechler (1820–1877), Apotheker und Unternehmer
 Cornelie Lechler (* 1857), deutsche Kinderbuchautorin
 Erich Lechler (1890–1963), deutscher Politiker (BCSV, CDU)
 Fritz Lechler (1912–1989), deutscher SS-Führer
 Gotthard Victor Lechler (1811–1888), deutscher evangelischer Theologe und Professor für Kirchengeschichte, MdL
 Josef Lechler, deutscher Fußballspieler
 Karl von Lechler (1820–1903), Prälat und Generalsuperintendent von Ulm
 Lorenz Lechler, deutscher Baumeister
 Pascal Lechler (* 1968), deutscher Hörfunkjournalist
 Paul Lechler (1849–1925), deutscher Unternehmer und Gründer des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission
 Paul Lechler junior (1884–1969), deutscher Fabrikant und Kirchenmann
 Rolf Lechler (* 1930), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Lechler (1824–1908), deutscher evangelischer Missionar
 Shane Lechler (* 1976), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Walther H. Lechler (1923–2013), deutscher Neuro-Psychiater und Psychotherapeut
 Willibald Lechler (1814–1856), deutscher Apotheker, Botaniker und Forschungsreisender

Lechler steht zudem für:
 Lechler (Unternehmen) für Einspritztechnik
 Lechler (Lackhersteller), Unternehmen der Lacke- und Farbenindustrie